ПиК Украины () — украинский журнал «Политика и Культура Украины». Основное внимание уделяется политической и культурной тематике, хотя в издании представлена широкая палитра тем. Публикуется на двух языках: русском и украинском.

Печатный журнал «ПІК України» основан в 1999 году. 5 мая 2008 года он получил своё продолжение в виде электронного издания, которое, однако, просуществовало только до февраля 2009 года.

Общая информация об издании 
Редакция издания расположена в Киеве. Главный редактор Диана Дуцик; учредитель издания — ООО «ПИК Украины»; издатель — Борис Фуксман.

Шеф-редактором и соучредителем журнала «ПІК» был Зиновий Кулик. Главными редакторами журнала «ПІК» были Кривенко Александр Анатольевич (с марта 1999 года по декабрь 2000 года), ежегодно вручается журналистская премия его имени, и Игорь Юрченко (с января 2001 года до закрытия журнала в 2004 году после смерти Зиновия Кулика).

Основные рубрики 
Политика, Мир, Общество, Культура, Медиа, Калейдоскоп, Спорт. Постоянно обновляется рубрика Досье, в которой собраны материалы об известных политиках, писателях, людях искусства и т. п., а также «досье» на страны мира.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Журналы Украины
Общественно-политические журналы
Журналы на украинском языке
Печатные издания, возникшие в 1999 году